Braam (cultuurbraam), de vrucht van de braam
 Braam (plant)  of Rubus, een plantensoort
 Zilvervissen of Bramidae, een vissoort
 Braam, een beschadiging op metaal
 Brêmes of Bramen, een gemeente in Noord-Frankrijk